Милагро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Арга-Арагон. Занимает площадь 28,5 км². Население — 3053 человека (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры